Mistrzostwa Świata w Curlingu na Wózkach 2015 - 10. mistrzostwa świata w curlingu na wózkach, rozgrywane były w dniach 7–14 lutego 2015 w fińskiej Lohji, na lodowisku Kisakallio Sports Institute.

Tytułu mistrzów świata z 2013 broniła reprezentacja Kanady, która uplasowała się na 6. miejscu.

Po złote medale sięgnęli Rosjanie (Andriej Smirnow), którzy w finale pokonali 7:4 Chiny (Wang Haitao). Brązowe medale przypadły Finom (Markku Karjalainen), w małym finale wynikiem 8:5 byli lepsi od reprezentantów Słowacji (Radoslav Duriš).



Kwalifikacje 
  (gospodarz)
 Siedem najlepszych drużyn z MŚ 2013:
 
 
 
 
 
 
 
 Dwie najlepsze drużyny z turnieju kwalifikacyjnego:

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
7 lutego 2015; 17:00

Sesja 2. 
8 lutego 2015; 9:30

Sesja 3. 
8 lutego 2015; 15:30

Sesja 4. 
9 lutego 2015; 9:30

Sesja 5. 
9 lutego 2015; 15:30

Sesja 6. 
10 lutego 2015; 9:30

Sesja 7. 
10 lutego 2015; 15:30

Sesja 8. 
11 lutego 2015; 9:30

Sesja 9. 
11 lutego 2015; 15:30

Tie-breaker 
12 lutego 2015; 15:30

Play-off

1-2 
12 lutego 2015; 15:30

3-4 
12 lutego 2015; 15:30

Półfinał 
13 lutego 2015; 9:00

Mały finał 
23 lutego 2015; 9:30

Finał 
13 lutego 2015; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Bibliografia 
 

2015
2015 w curlingu
Curling w Finlandii
Lohja
2015 w Finlandii